Коростенська вулиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Коростень Житомирської області.

 Коростенська вулиця — вулиця в селі Вереси Житомирської міської громади.
 Коростенська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Коростенська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці